Chimikstadion (Dzerzjinsk), een stadion in Dzerzjinsk, Rusland.
 Chimikstadion (Kemerovo), een stadion in Kemerovo, Rusland.